Чемпионат Египта по футболу 1949/1950 — 2-й чемпионат Египта, проходивший с 7 октября 1949 года по 18 июня 1950 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1949/1950 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1949/1950 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1949 году
1950 год в Египте